Víctor Lamas puede referirse a:

 Víctor Lamas Miranda (1826 - 1892), político chileno; o
 Calle Víctor Lamas, calle de Concepción, Chile, en honor a dicho personaje.